Alwine steht für:

 Alwine, weiblicher Vorname
 Alwine (Uebigau-Wahrenbrück), Dorf im Ortsteil  Domsdorf  der Stadt  Uebigau-Wahrenbrück,  Landkreis Elbe-Elster,  Brandenburg 
 (1169) Alwine, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Alwin
 Zeche Alwine